Delsarto oder del Sarto ist der Name von

 Agnes Delsarto (1892–1965), auch del Sarto, eigentlich Agnes Schöpperle, deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Andrea del Sarto (1486–1530), eigentlich Andrea d’Agnolo di Francesco di Luca di Paolo del Migliore, Maler der italienischen Renaissance
 Andrea del Sarto (Gedicht), auch The Faultless Painter, Gedicht von Robert Browning (1812–1889)